Patronyme français, originaire du sud-ouest de la France, porté notamment par :

 Gérard Garouste, né en 1946, peintre, graveur et sculpteur français
 Élisabeth Garouste, née Rochline en 1946, architecte d'intérieur et designer française, épouse du précédent.

Voir également 
 Garrouste

Homonymie de patronyme